

Biografia 
Ennur Totre nasce in una famiglia albanese della Macedonia del Nord.

Carriera

Club 
Ha fatto il suo debutto nel campionato macedone con la maglia dello  nel 2014.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 
 
Škendija: 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021

 
Škendija: 2015-2016, 2017-2018

Collegamenti esterni 
 

Calciatori della Nazionale macedone